Blagoevgrad, ville bulgare ;
 Pirin Blagoevgrad (1922), un club de football dans cette ville ;
 Pirin Blagoevgrad (1931), un autre club de football dans cette ville ;
 Blagoévgrad (obchtina) ;
 Blagoevgrad (oblast).

Homonymie de clubs sportifs
Homonymie de toponyme